Calatrava est un nom propre d'origine espagnole.

Toponymie 

 Calatrava, localité de la province du Negros occidental, aux Philippines ;
 Calatrava la Vieja, ancienne ville médiévale espagnole du royaume de Castille ;
 Campo de Calatrava, comarque espagnole de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche. Héritière du vaste territoire qui appartenait à l'Ordre de Calatrava, elle est composée de vingt-et-une communes, dont douze portent le nom de Calatrava : Alcolea de Calatrava, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Corral de Calatrava, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava et Villamayor de Calatrava ;
 Santiago de Calatrava, commune de la province de Jaén, en Andalousie ;
 Tomas Alfaro Calatrava, une des deux divisions territoriales et statistiques du Venezuela ;
 Calatrava la Nueva, forteresse et couvent médiéval espagnol.

Patronyme 

 Alex Calatrava (né le ), ancien joueur de tennis professionnel espagnol ;
 José María Calatrava y Martínez (1781-1846), homme politique espagnol ;
 Santiago Calatrava Valls (1951-), architecte espagnol.

Autre 
 Ordre de Calatrava, ordre militaire espagnol du Moyen Âge
 Patek Philippe Calatrava, montre-bracelet suisse